Smithville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Smithville, Ontario, ort,

USA 

 Smithville, Georgia, ort, Lee County, 
 Smithville, Missouri, ort, Clay County, 
 Smithville, Mississippi, ort, Monroe County, 
 Smithville, New Jersey, ort, Atlantic County, 
 Smithville, Oklahoma, ort, McCurtain County, 
 Smithville, Tennessee, countyhuvudort, DeKalb County, 
 Smithville, Texas, ort, Bastrop County, 
 Smithville, Ohio, ort, Wayne County,